Йозеф Лаурін (Joseph Laurin, 1811—1888) — квебекський автор і політик.
 Вацлав Лаурін () (27 вересня 1865, містечко Камені, Королівство Богемія, Австро-Угорщина — 4 грудня 1930, Млада Болеслав, Чехословаччина) — чеський конструктор і підприємець, піонер автомобілебудування, один із засновників компанії «Лаурін і Клемент» (Laurin & Klement).